Kristian ist der Familienname folgender Personen:
 Jerome Kristian (1933–1996), US-amerikanischer theoretischer und beobachtender Kosmologe
 Kai Kristian (* 1991), deutscher Eishockeytorwart

Kristian ist auch:
 eine Variante des Vornamens  Christian
 Kristian (Fernsehserie), eine dänische Fernsehserie (2009–2011)